Майский переворот — историческое название нескольких военных переворотов XX века, произошедших в мае в нескольких странах мира.

 Майский переворот в Сербии (28—29 мая 1903 года) — убийство короля Александра Обреновича, приход к власти династии Карагеоргиевичей.
 Майский переворот в Польше (14 мая 1926 года) — установление военной диктатуры Пилсудского в Польше.
 Майский переворот в Португалии (28 мая 1926 года) — установление военной диктатуры в Португалии.
 Майский переворот в Южной Корее (16 мая 1961 года) — установление военной диктатуры в Южной Корее.